Colecta hace referencia a varios artículos:

 Colecta (oración), que dice el sacerdote durante la misa;
 Colecta (limosna), reunión de limosnas en la iglesia.